TV Universitária (Boa Vista) - emissora de televisão brasileira de Boa Vista, Roraima
 TV Universitária (Recife) - emissora de televisão brasileira de Recife, Pernambuco
 TV Universitária Rio Grande do Norte - emissora de televisão brasileira de Natal, Rio Grande do Norte
 TV Universidade - emissora de televisão brasileira de Cuiabá, Mato Grosso
 TV UFMA - emissora de televisão brasileira de São Luís, Maranhão, anteriormente TV Universitária

 Ou ainda
 Canal Universitário - canal de televisão por assinatura brasileiro de São Paulo, SP

Universitária